Стуколкин, Алексей — театральный актёр
 Стуколкин, Василий Николаевич (1879—1916) — российский артист балета
 Стуколкин, Ивар Всеволодович (род. 1960) — пловец, олимпийский чемпион
 Стуколкин, Лев Петрович (1837—1895) — известный российский артист балета, педагог
 Стуколкин. Николай Тммофеевич (1863—?) — русский архитектор.
 Стуколкин, Тимофей Алексеевич (1829—1894) — известный российский артист балета